Tribunal fédéral des brevets peut faire référence à :
 Tribunal fédéral des brevets (Allemagne)
 Tribunal fédéral des brevets (Suisse)